His Lordship – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
 His Lordship – film del 1915 diretto da George Loane Tucker
 His Lordship – film del 1916 diretto da Edwin McKim
 Sua Signoria (His Lordship) – film del 1932 diretto da Michael Powell